Puchar Beskidów 1980 – dwudziesta pierwsza edycja pucharu. Odbył się on w dniach 23–24 lutego w Wiśle. Była to również pierwsza edycja nie organizowana przez Międzynarodową Federację Narciarską.

Po raz szósty w historii puchar wygrał reprezentant Czechosłowacji, a był nim Ján Tánczos. Na kolejnych miejscach sklasyfikowani byli reprezentanci Niemiec Wschodnich Ulrich Pscherra oraz Olaf Schmidt. Axel Zitzmann, który był obrońcą tytułu nie wystąpił w żadnym konkursie. Najlepszym z polskich skoczków był Janusz Waluś sklasyfikowany na piątej pozycji.

Terminarz 
Na podstawie danych

Wyniki zawodów

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

1980
1980 w sportach zimowych
1980 w polskim sporcie